Альфред Эдвард Тайсоу (; , Пэдихем — , Блэкпул) — британский легкоатлет, двукратный чемпион летних Олимпийских игр 1900.

До Олимпийских игр Тайсоу выигрывал несколько местных соревнования на средние беговые дистанции. Он даже установил мировой рекорд в беге на 800 ярдов с результатом 1:57,8.

На Играх он сначала участвовал в соревновании по бегу на 800 м. Он занял второе место в полуфинале, но смог стать первым в заключительной гонке, и выиграть золотую медаль.

Позже, 22 июля, он участвовал в командной гонке на 5000 м в составе Смешанной команды (вместе с британцами также бежал австралиец Стэнли Роули). Тайсоу занял седьмое место, но в итоге его команда обошла французскую на три очка, и он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Вскоре после Игр, Тайсоу заболел плевритом, и умер уже через год после соревнований.

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Умершие в Блэкпуле
Чемпионы летних Олимпийских игр 1900 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1900 года
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Бегуны на длинные дистанции Великобритании
Бегуны на средние дистанции Великобритании